

Cinema 
 Domenica, maledetta domenica (Sunday Bloody Sunday) – film del 1971 diretto da John Schlesinger

Musica 
 Sunday Bloody Sunday – brano di John Lennon e Yōko Ono del 1972, dall'album Some Time in New York City
 Sunday Bloody Sunday – singolo degli U2 del 1983

Pagine correlate 
 Bloody Sunday